Christine Darden – matematica, ingegnere e analista dati statunitense
 Colgate Whitehead Darden – politico statunitense
 Jimmy Darden – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ollie Darden – ex cestista statunitense
 Paul Darden – giocatore di poker, imprenditore e promotore di musica rap statunitense
 Tremmell Darden – cestista statunitense